Killingholmen kan avse:
Killingholmen, Dalarna – en liten ö i sjön Hyen i Dalarna, Sverige.
Killingholmen, Pargas – en ö i Pargas stad, Finland.
Killingholmen, Helsingfors – en ö i Helsingfors, Finland.
Killingholmen, Borgå – en ö i Borgå, Finland.
Killingholmen, Raseborg – en ö i Raseborg, Finland.

Se även
Killingholm
Killingsholmen